Ел Монументо има више значења:

 Ел Монументо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Монументо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику